

Patronyme 
 
(classement par ordre alphabétique du prénom)
 Didier Le Gac (1965-), homme politique français ;
 Jean Le Gac (1936-), artiste-peintre français ;
 Olivier Le Gac (1993-), coureur cycliste français ;
 Marie Le Gac-Salonne (1878-1974), journaliste et féministe française ;
 Romain Le Gac (1995-), danseur sur glace, patineur artistique français ; 
 Yann Le Gac (1952-), danseur, acteur et producteur de télévision français ;
 Yves Le Gac (1889-1958), homme politique français.